

События 
 Николас Роу стал поэтом-лауреатом Великобритании.

Книги 
 Джозеф Аддисон — «The Free-Holder» (периодическое издание)
 Джейн Бэркер — «Эксиллус; или, Изгнанный римлянин» («Exilius; or, The Banished Roman»)
 Ричард Бентли — «A Sermon upon Popery»
 Александр Поуп выпустил произведение под названием «Храм Славы» (The Temple of Fame), основанное на творчестве Чосера.
 Опубликованы первые шесть частей (книг) плутовского романа «Жиль Блас», написанного Лесажем

Родились 
 31 января — Гельвеций, французский литератор (ум. 1771).
 12 февраля — Уильям Уайтхед, английский драматург и поэт-лауреат (ум. 1785).
 21 марта — Клеменс Ходыкевич, польский духовный писатель (ум. 1797).
 30 сентября — Этьенн Бонно де Кондильяк, французский философ, аббат, автор ряда философских сочинений и шестнадцатитомного труда «Курс занятий по обучению принца Пармского» (ум. 1780).
 Цао Сюэцинь, китайский писатель.

Скончались 
 7 января — Франсуа Фенелон, священнослужитель, писатель. Автор знаменитого романа «Приключения Телемака» — литературного бестселлера XVIII—XIX веков (род. 1651).
 25 февраля — Пу Сунлин, китайский новеллист, писавший под псевдонимом Ляо Чжай (род. 1640).
 8 марта — Уильям Дампир, английский мореплаватель и капер, автор двухтомника «Новое путешествие вокруг света» (род. 1651).
 30 июля — Наум Тейт, английский поэт, переводчик, либреттист и драматург (род. 1652).
 13 октября — Николя Мальбранш, французский философ, автор ряда сочинений (род. 1638).

Все хронологические списки